Yangshu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yangshu (socken i Kina, lat 45,70, long 132,25), Heilongjiang, 
 Yangshu (socken i Kina, lat 45,49, long 126,86), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar